Kit puede referirse a:

 KIT, siglas por las que se conoce al Instituto Tecnológico de Karlsruhe.
 Kit., abreviatura que se emplea para indicar a Pál Kitaibel como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.